Андреа Лейн Ллойд-Карри (; род. 2 сентября 1965 года, Москоу, штат Айдахо, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года в третьем раунде под общим 31-м номером командой «Миннесота Линкс». Играла на позиции тяжёлого форварда и центровой.

Ранние годы 
Андреа Ллойд родилась 2 сентября 1965 года в городке Москоу (штат Айдахо), а училась она там же в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 
 Студенческая карьера в NCAA на сайте texassports.com

Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты США
Игроки ЖБК «Скио»
Игроки «Коламбус Квест»
Игроки «Миннесота Линкс»